Syrnino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Syrnino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan